Najm Talaat (Nabatieh, 1968. szeptember 18.) libanoni nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

A Libanoni labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1994-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett. 2008-ban az AFC elit játékvezetőinek listáján található..

2004-ben Kína adott otthont, a Ázsia-kupa labdarúgó tornának, ahol az Indonézia–Kína  (5:0) és a Jordánia–Egyesült Arab Emírségek (0:0) csoportmérkőzéseket, valamint kiegyensúlyozott szakmai tevékenységének elismeréseként az egyik elődöntőt, a Kína–Irán  (1:1) összecsapást koordinálta.

2007-ben a torna végső szakaszának történetében első alkalommal négy nemzet, Indonézia, Malajzia, Thaiföld és Vietnám adott otthont, a Ázsia-kupa rendezvényének, ahol a Vietnám–Egyesült Arab Emírségek (2 : 0) csoporttalálkozót vezette. Vezetett mérkőzéseinek száma: 4

Források 
 http://www.fifa.com/aboutfifa/developing/refereeing/association=lib/peoplekind=ref.html 
 http://worldreferee.com/site/copy.php?linkID=661&linkType=referee&contextType=bio
 http://www.zerozerofootball.com/arbitro.php?id=1109&search=1
 http://www.football-lineups.com/referee/691/

Libanoni labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek